Вперёд — название ряда газет, издающихся или издававшихся в различных населённых пунктах и регионах Российской Федерации, а также в других странах:

 «Вперёд» — в Батайске Ростовской области.
 «Вперёд» — в Великом Устюге.
 «Вперёд» — в Воловском районе Липецкой области.
 «Вперёд» — в Красноуфимске.
 «Вперёд» — в Новом Осколе.
 «Вперёд» — в Пскове.
 «Вперёд» — в Сергиевом Посаде.
 «Вперёд» — в Троицке Челябинской области.
 «Вперёд» — в городе Фролово Волгоградской области.
 «Вперёд» — в городе Химки.
 «Вперёд» — в Чухломе Костромской области.
 «Вперёд» — в Шумерле.
 «Вперёд» — в Ярославле.
 «Вперёд» — название газеты «Обнинск» в 1957—1992 годах.
 «Вперёд» — отраслевая газета Юго-Восточной железной дороги.
 «Вперёд» — газета, издававшаяся во Львове в 1911—1934 годах.
 «Вперёд» — большевистская газета, издававшаяся в Женеве в 1904—1905 годах.
 «Вперёд» — легальная большевистская газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1906 году.
 «Вперёд» — газета, издававшаяся социал-демократической группой «Рабочее дело» в Киеве в 1897—1901 годах.
 «Вперёд!» — народовольнический журнал, издававшийся Лавровым в 1873—1877 годах.
 «Вперед» — народовольническая газета, издававшаяся в 1875—1876 годах.

См. также 
 Avanti!
 Вперёд — к успеху!
 Вперёд, Республика!